Викрамадитья:

 Викрамадитья — одно из знаменитейших имен индийской истории, царь Уджайини в Западной Индии.
 Викрамадитья — лёгкий авианосец, после достройки должен стать флагманом ВМФ Индии.